Dematerializzazione – processo di innovazione tecnologica consistente nella sostituzione di atti cartacei con equivalenti in  formato digitale
 Dematerializzazione – la trasformazione dei titoli di credito (obbligazioni, azioni, ecc.), da documenti su carta in una scrittura contabile (di solito, ma non necessariamente, in formato digitale)
 Dematerializzazione – in ambito economico, la riduzione (in termini assoluti o relativi) della quantità di materiali necessari all'espletamento delle funzioni e dei bisogni economici di una società
 Dematerializzazione – nell'industria manifatturiera e nel design, la filosofia progettuale e produttiva che mira a un minor impiego di materia prima, garantendo invariati o superiori livelli di funzionalità 
 Dematerializzazione – nell'arte concettuale, una filosofia creativa in cui l'oggetto d'arte perde la sua essenza fisica e materiale